Борлешти има више значења:

 Борлешти (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Борлешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Борлешти (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Борлешти (Сату Маре), насеље у округу Сату Маре у Румунији
 Општина Борлешти (Њамц), општина у округу Њамц у Румунији